Världsmästerskapet i handboll för damer 2021 spelades i Spanien 2021. På en kongress i Doha i oktober 2018 bestämdes av IHF att världsmästerskapen från och med 2021 skall ha 32 deltagande nationer istället för 24.

Norge tog sitt fjärde VM-guld efter att ha vänt ett underläge i halvtid med 16–12 till 22–29 mot Frankrike i finalen.

Inledande omgång 

Det inledande gruppspelet avgjordes 1 till 7 december.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

President's Cup

Grupp I

Grupp II

Match om 31:a plats

Match om 29:e plats

Match om 27:e plats

Match om 25:e plats

Huvudrunda 

Lagen som gick vidare till huvudrundan tog med sig poängen och målskillnaden från de inbördes mötena i gruppspelet.

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Statistik och utmärkelser

Skytteligan 

All-Star Team och MVP presenterades 19 december 2021.

Mest värdefulla spelare

All-Star Team

Anmärkningslista

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats
 IHF:s webbplats

2021 i Spanien
Internationella handbollstävlingar i Spanien
Handbollssäsongen 2021/2022
2021